AXN Deutschland – niemiecka stacja telewizyjna spod znaku AXN. Zaczęła nadawanie 1 listopada 2004 roku.

Oferta programowa 
 Aniołki Charliego
 Highlander
 Homicide: Life on the Street
 Nash Bridges 
 Police Rescue
 RoboCop
 Sheena
 Starsky i Hutch
 V.I.P.

Linki zewnętrzne 
 

Niemieckie stacje telewizyjne
Niemieckojęzyczne stacje telewizyjne

de:AXN